Видман (нем. Widmann) — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1912—1986) — немецкий химик, пособник нацистов.
 Видман, Иоганн (ок.1460 — ок. 1505) — немецкий математик, ввёл в оборот знаки плюса и минуса.
 Видман, Йозеф Виктор (1842—1911) — швейцарский журналист, писатель и поэт; псевдоним Ludovico Ariosto Helvetico.
 Видман, Йорг (род. 1973) — немецкий кларнетист и композитор.
 Видман-Мауц, Аннетте (род. 1966) – немецкий политик.